Il campionato mondiale di Superbike 2004 è la diciassettesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il campionato piloti è stato vinto da James Toseland sulla Ducati 999 F04 del team Ducati Fila che ha preceduto di 9 punti il compagno di squadra Régis Laconi.

Il titolo costruttori è stato vinto per la tredicesima volta da Ducati che ha sopravanzato di 241 punti la più diretta delle concorrenti: Honda.

In questa annata viene designata, per la prima volta nella storia del campionato, quale fornitore unico degli pneumatici la Pirelli, tale riforma ha lo scopo di livellare le prestazioni e rendere competitivi anche le squadre non supportate ufficialmente dalle case motociclistiche.

Piloti partecipanti 
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Collegamenti esterni